Pilgerroute steht für:
Pilgerroute (D7)
Pilgerroute (EV3)